Хосе́ На́йя (, 25 июля 1896 — 29 января 1977) — уругвайский футболист, выступавший на позиции крайнего нападающего. Олимпийский чемпион 1924 года в составе сборной Уругвая.

Биография 
Хосе Найя на клубном уровне выступал за «Ливерпуль» из Монтевидео, за который дебютировал около 1916 года. Известно, что он не был участником первого состава Ливерпуля 1915 года. О других командах в клубной карьере Найи данных нет.

В 1924 году Хосе Найя в составе уругвайской делегации поехал в Париж, где сборная Уругвая завоевала золотые медали. На Олимпиаде помимо Найи в составе сборной выступили ещё два представителя «Ливерпуля» из Монтевидео, два защитника — Умберто Томассина (сыграл 2 игры) и Педро Этчегойен (резервный игрок). Сам Найя был дублёром Сантоса Урдинарана. Поскольку в игре первого круга против сборной Королевство сербов, хорватов и словенцев (7:0) Сантос получил небольшое повреждение, Найя играл на его позиции в следующих двух матчах — против США (3:0) в 1/8 финала и Франции (5:1) в 1/4 финала. В оставшихся двух матчах (полуфинал и финал) Сантос Урдинаран вернулся на поле. Таким образом, Хосе Найя стал чемпионом Олимпийских игр.

Хосе Найя умер 29 января 1977 года.

Титулы 
 Олимпийский чемпион (1): 1924

Примечания

Ссылки 
 Состав сборной Уругвая на Олимпиаде 1924 
 История «Ливерпуля» (Монтевидео). Олимпийцы.

Футболисты Уругвая
Игроки сборной Уругвая по футболу
Олимпийские чемпионы по футболу
Олимпийские чемпионы от Уругвая
Чемпионы летних Олимпийских игр 1924 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1924 года
Игроки ФК «Ливерпуль» Монтевидео